Dubrovka vagy Cserhalom (Дубрівка), falu Ukrajnában, a Kárpátontúli terület Ilosvai járásában
 Dubrovka (Дібрівкя), falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Técsői járásban
 Dubrovka (Дубровка), városi jellegű település Oroszországban, a Leningrádi terület Vszevolozsszki járásában
 Dubrovka (Дубровка), városi jellegű település Oroszországban, a Brjanszki terület Dubrovkai járásának székhelye